Kaindorf (Steiermark) - gemeente in Stiermarken, Oostenrijk
 Kaindorf an der Sulm - gemeente in Stiermarken, Oostenrijk